Серге́й Влади́мирович Дани́лин (, Москва — 4 октября 2021) — советский и российский саночник, участник 5 подряд зимних Олимпиад (1980—1994), серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР (1981).

Был женат на бывшей саночнице Надежде Данилиной (Шмитовой), участнице Олимпийских игр 1988 и 1992 годов.

Достижения 
 Серебряный призёр XIV зимних Олимпийских игр 1984 года на одноместных санях.
 Чемпион мира 1981 года на одноместных санях
 Вице-чемпион мира 1983 года на одноместных санях
 Трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (1987 — одиночки, 1989 и 1990 — смешанная команда)
 Чемпион Европы 1986 года
 Вице-чемпион Европы 1982 года

Ссылки 
 
 Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» 

Саночники СССР
Саночники России
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1984 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1980 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1984 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по санному спорту
Чемпионы Европы по санному спорту